Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» — учреждение культуры, музейный комплекс Архангельска, включающий в себя Архангельский музей изобразительных искусств и другие достопримечательности города и Архангельской области.

История 
Архангельский музей изобразительных искусств образован 29 августа 1960 года приказами Министерства культуры РСФСР № 930 от 24 ноября 1959 года и Областного управления культуры от 25 августа 1960 года. Основу его собрания составила художественная коллекция Архангельского областного краеведческого музея, состоящая в основном из работ местных художников, а также небольшого количества произведений древнерусского искусства и около тридцати работ русских художников, переданных Архангельску Императорской Академии художеств в 1916 году, и Государственным Русским музеем в 1930 году. Также, музею были переданы произведения из Сольвычегодского историко-художественного музея. Открыт для посещения в 1966 году.

В 1994 году Архангельский музей изобразительных искусств, вместе с другими историческими достопримечательностями города и Архангельской области, был преобразован в Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера».

В настоящее время коллекция музея состоит из более 30 тысяч произведений отечественного искусства, созданных в период с XIV века и до современности.

Состав

Архангельский музей изобразительных искусств 
Адрес: площадь Ленина, 2.

Старинный особняк 
Адрес: Набережная Северной Двины, 79.

Усадебный дом Е. К. Плотниковой 

Адрес: улица Поморская, 1.

Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова 
Адрес: улица Поморская, 3

Дом-усадьба А. А. Борисова 
Дом-усадьба художника А. А. Борисова в деревне Евда Красноборского района Архангельской области.

Дом-музей С. Г. Писахова 
Адрес: улица Поморская, 10.

Здание бывшего кинотеатра «Север» 
Адрес: Театральный переулок, 4.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 
Русский Север